Desa Purwasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Purwasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Purwasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,40, long 107,41), 
 Desa Purwasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,79, long 106,82), 
 Desa Purwasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,62, long 106,72), 
 Desa Purwasari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,00, long 108,53), 

Robotskapade Indonesienförgreningar